Выборы в Верховное народное собрание КНДР девятого созыва были проведены 26 июля 1998 года, это были первые выборы после смерти лидера КНДР Ким Ир Сена в 1994 году и перехода власти к его сыну Ким Чен Иру. В каждом округе выдвигался только один кандидат в депутаты, по данным агентства ЦТАК, явка на выборы составила 99,85 %, и 100 % избирателей отдали свои голоса в пользу зарегистрированных кандидатов. Ким Чен Ир был единогласно избран в округе № 666. Как было отмечено в редакционной статье главной газеты КНДР Нодон синмун, это продемонстрировало «глубокое доверие корейского народа Ким Чен Иру и твердое монолитное единство народа вокруг него с единой мыслью, целью и моральной обязанностью».

На первой сессии вновь избранного Верховного народного собрание 5 сентября 1998 года на пост Председателя Президиума Верховного народного собрания был избран Ким Ён Нам.

Результаты выборов

Примечания 

Верховное народное собрание КНДР
КНДР
Выборы в КНДР
Июль 1998 года
События 26 июля